Mustjõgi kan syfta på följande platser:

Estland 

 Põltsamaa jõgi, flod, 
 Mustjõgi (Jägala), vattendrag i landskapen Harjumaa och Lääne-Virumaa,  
 Mustjõgi (Endla järv), vattendrag i landskapen Lääne-Virumaa och Jõgevamaa, 
 Mustjõgi (Gauja), vattendrag i landskapen Valgamaa och Võrumaa,

Se även 
Mustoja

Robotskapade Estlandförgreningar